The Happening – singolo delle The Supremes del 1967
 Cominciò per gioco... (The Happening) – film del 1967 diretto da Elliot Silverstein
 E venne il giorno (The Happening) – film del 2008 diretto da M. Night Shyamalan